Altenstetter ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Altenstetter (* 1937), deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 David Altenstetter (1547–1617), deutscher Goldschmied